Аятолла Хосейні Насаб (нар.1960) — імам Ісламського центру в Гамбурзі, президентом шиїтської федерації Канади.
 Хамед Вахдаті Насаб (нар. 1973) — дослідник доісторичної епохи.